Krasang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Buriram, Thailanda, cu o populație de 103.043 de locuitori și o suprafață de 652,700 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 167 de sate (muban).

Amphoe în provincia Buriram